Такмичење у трчању на 100 метара у женској конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 19. и 20. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранила Ивона Брзезинска из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичарке из 210 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 19. јула 2007. године. Такмичарке су биле подељене у 5 група. У полуфинале су се пласирала прве 2 из сваке групе (КВ) и 6 на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: група 1 у 14:45, група 2 у 14:50, група 3 у 14:55, група 4 у 15:00, група 5 у 15:05.
Ветар: група 1: +0,5 м/с, група 2: -0,3 м/с, група 3: +0,9 м/с, група 4: -0,1 м/с, група 5: -0,6 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 19. јула 2007. године. У полуфиналу су учествовале 17 такмичарки, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по 4 првопласиране из сваке групе (КВ). 
Почетак такмичења: група 1 у 19:25, група 2 у 19:31.
Ветар: група 1: +0,5 м/с, група 2: +0,8 м/с.

Финале 
Финале је одржано 20. јула 2007. године. 
Почетак такмичења: у 19:20.
Ветар: +0,7 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре